Franciaország
Oigny, település Côte-d’Or megyében
Oigny, település Loir-et-Cher megyében